Gerland (matemático)
 Hermann Gerland (1954)
 Karl Gerland (1905-1945)

Localidades
 Gerland (Lyon)
 Stade de Gerland
 Gerland (Côte-d'Or)

Desambiguação